Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1993 — 31-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 14 марта по 5 декабря 1993 года. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Зональный этап

Северо/Центральноамериканская зона

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1993
1993 год в футболе